Gemeindebezirk Währing (tyska: Währing) är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Währing till "18. Bezirk", det 18:e bezirket. Genom stadsdelen går Währinger Strasse, som är dess huvudgata. 

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Währing gränsar till Gemeindebezirk Döbling, Gemeindebezirk Alsergrund och Gemeindebezirk Hernals. 

Terrängen i Gemeindebezirk Währing är platt.

Runt Gemeindebezirk Währing är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Währing är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)